Ангирасы () — в ведийской и пуранической литературе — это класс полубогов, предки людей и, возможно, потомки мудреца Ангираса. В «Ригведе» описывается, как Индра освобождает от демонов коров и отдаёт их в дар Ангирасам («Ригведа» 3.31, 10.108). Ангирасам приписывается составление шестой мандалы «Ригведы». 

В более поздней индийской мифологии Ангирасы являются потомками бога огня Агни по линии его дочери Агнеи, они наблюдают за людьми, совершающими яджну (жертвоприношения), а так же защищают жертвенный огонь. 

Боги индуизма
Риг-веда